Cantonul Villers-Bocage (Somme) este un canton din arondismentul Amiens, departamentul Somme, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Bavelincourt || align="right" | 85 || align="right" | 80260 || align="right" | 80056
|-
| Beaucourt-sur-l'Hallue || align="right" | 226 || align="right" | 80260 || align="right" | 80066
|-
| Béhencourt || align="right" | 353 || align="right" | 80260 || align="right" | 80077
|-
| Bertangles || align="right" | 654 || align="right" | 80260 || align="right" | 80092
|-
| Cardonnette || align="right" | 417 || align="right" | 80260 || align="right" | 80173
|-
| Coisy || align="right" | 246 || align="right" | 80260 || align="right" | 80202
|-
| Contay || align="right" | 353 || align="right" | 80560 || align="right" | 80207
|-
| Flesselles || align="right" | 2 143 || align="right" | 80260 || align="right" | 80316
|-
| Fréchencourt || align="right" | 227 || align="right" | 80260 || align="right" | 80351
|-
| Mirvaux || align="right" | 144 || align="right" | 80260 || align="right" | 80550
|-
| Molliens-au-Bois || align="right" | 326 || align="right" | 80260 || align="right" | 80553
|-
| Montigny-sur-l'Hallue || align="right" | 197 || align="right" | 80260 || align="right" | 80562
|-
| Montonvillers || align="right" | 71 || align="right" | 80260 || align="right" | 80565
|-
| Pierregot || align="right" | 243 || align="right" | 80260 || align="right" | 80624
|-
| Pont-Noyelles || align="right" | 789 || align="right" | 80115 || align="right" | 80634
|-
| Querrieu || align="right" | 687 || align="right" | 80115 || align="right" | 80650
|-
| Rainneville || align="right" | 761 || align="right" | 80260 || align="right" | 80661
|-
| Rubempré || align="right" | 675 || align="right" | 80260 || align="right" | 80686
|-
| Saint-Gratien || align="right" | 371 || align="right" | 80260 || align="right" | 80704
|-
| Saint-Vaast-en-Chaussée || align="right" | 563 || align="right" | 80310 || align="right" | 80722
|-
| Talmas || align="right" | 1 053 || align="right" | 80260 || align="right" | 80746
|-
| Vadencourt || align="right" | 104 || align="right" | 80560 || align="right" | 80773
|-
| Vaux-en-Amiénois || align="right" | 389 || align="right" | 80260 || align="right" | 80782
|-
| Villers-Bocage || align="right" | 1 309 || align="right" | 80260 || align="right" | 80798
|}
 
 

Cantoane în Somme